Parectropis variegata är en fjärilsart som beskrevs av Raebel 1930. Parectropis variegata ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
variegata